Клубный чемпионат мира по футболу 2007 прошёл в Японии с 7 по 16 декабря 2007 года. В розыгрыше приняли участие семь команд. Матчи прошли по системе плей-офф, победитель Джей-лиги и Лиги чемпионов Океании начали турнир с 1/8 финала, Лиги чемпионов Азии и Африки — с 1/4 финала, «Милан» и «Бока Хуниорс» — с 1/2 финала. Командам разрешено заявить по 23 игрока.

О турнире 2007 года 

В 2007 году ФИФА подверглась жестокой критике со стороны южноамериканских и других мировых (кроме европейских) СМИ из-за того, что не позволила включить аргентинской «Боке Хуниорс» в заявку Хуана Романа Рикельме.

Участники 
  Милан, Милан, Италия, победитель Лиги чемпионов 2006/2007;
  Бока Хуниорс Буэнос-Айрес, Аргентина, победитель Кубка Либертадорес 2007;
  Пачука, Мехико, Мексика, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2007;
  Этуаль дю Сахель, Сус, Тунис, победитель Лиги чемпионов КАФ 2007;
  Урава Ред Даймондс, Саитама, Япония, победитель Лиги чемпионов АФК 2007;
  Уаитакере Юнайтед, Уаитакере, Новая Зеландия, победитель Лиги чемпионов Океании 2007;
  Сепахан, Исфахан, Иран, финалист Лиги чемпионов АФК 2007;

Стадионы 
 Олимпийский стадион (Токио, 60000 мест)
 Тоёта Стэдиум (Тоёта, 45000 мест)
 Ниссан Стэдиум (Йокогама, 72370 мест)

Матчи

Квалификация

1/4 финала

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 
3 мяча
  Вашингтон (Урава Ред Даймондс)
2 мяча
  Филиппо Индзаги (Милан)
  Эмад Мохаммед (Сепахан)

Лучшие игроки турнира 
  Кака ( «Милан»)
  Кларенс Зеедорф ( «Милан»)
  Родриго Паласио ( «Бока Хуниорс»)

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте ФИФА 

2007
2007 год в футболе
Декабрь 2007 года
Спорт в Японии в 2007 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2007 году